Села:
 Кущівка — Дніпропетровська область, Царичанський район
 Кущівка — Хмельницька область, Волочиський район

 Кущівка — колишнє село в Дворічанському районі Харківської області.
Мікрорайон:
 Кущівка — мікрорайон Кропивницького.